Congresso generale del popolo – organo legislativo della Libia dal 2 marzo 1977 alla prima guerra civile in Libia del 2011
 Congresso Generale del Popolo – partito politico dello Yemen